Walter Bauer – chimico tedesco
 Walter Bauer – teologo tedesco